Péray :
Olivier Péray, réalisateur français.

Saint-Péray
Saint-Péray
Saint-péray (AOC)
Canton de Saint-Péray